Pompejanischer Stil steht für:

 vier Arten der antiken römischen Wandmalerei, benannt nach dem wichtigsten Fundort Pompeji, siehe Römische Wandmalerei#Stile
 einen davon beeinflussten Stil des Klassizismus in der Innendekoration im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert